Тахир Никшић (Мостар, 12. јун 1950) је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|0
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|4
|0
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|2
|3
|1
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|1
|1
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|8
|1
|2
|16
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1976. || Теверсенове бајке (ТВ серија)|| /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија)|| /
|-
| 1977. || Сви моји пријатељи (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Извор (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија)|| Барјактар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Коже || Изет
|-
| 1983. || Дани Авној-а (ТВ мини серија) || /
|-
| 1983. || Самек (ТВ филм) || Сејо
|-
| 1984. || Провинција у позадини (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Приче из фабрике || Данило Даниловић
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (ТВ серија) || /
|-
| 1988. || Инат (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || Наставник фискултуре Тарзан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2003. || Римејк || Заробљеник Владо
|-
| 2003. || Љето у златној долини || Амиџа Осман
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Мостарци